Terrasolani – abitanti di Castrocaro Terme e Terra del Sole
Terrasolani – abitanti di Terra del Sole